Юнъяха:

 Юнъяха (приток Лонготъёгана) — река в Приуральском районе Ямало-Ненецкого АО.
 Юнъяха (приток Полуя) — река в Приуральском районе Ямало-Ненецкого АО.
 Юнъяха (приток Щучьей) — река в Приуральском районе Ямало-Ненецкого АО.
 Юнъяха (приток Тобыша) — река в Республике Коми.